Fernán Núñez de Témez (también llamado Fernando Muñoz de Témez) fue un noble español de procedencia gallega que vivió en el siglo XIII, hijo de Nuño Fernández de Temes, 4.º Gran Maestre de la Orden de Alcántara, y de Elvira Fernández de Castro y Mendoza. Fue uno de los primeros conquistadores durante la conquista de Córdoba.

Biografía 
En 1236 el rey Fernando III le otorgó "los Castillos de Cañete, Paterna, Loeches, Doshermanas, y el Lugar de Fernan Nuñez, á que dio su nombre, y pobló de Christianos, y fue primero Señor de él". Fernán Núñez de Témez dio su nombre a la torre defensiva musulmana de Aben Hana que tomó el 29 de junio de 1236. Este es el origen del nombre de la localidad de Fernán Núñez cuyo actual núcleo urbano se asentó al amparo de esta fortificación en 1385.

Fue el primer tronco de los Fernández de Córdoba en Andalucía. Su descendencia y la de su mujer, D.ª Leonor Muñoz, se dividió en las Casas Capitales de Córdoba: la de Aguilar o Priego, la de Cabra, la de los Donceles o Comares y la de Alcaudete.

Antepasados

Referencias 

Nobles de España del siglo XIII
Militares de España del siglo XIII
Fernán Núñez